Marbjerg kan syfta på:

 Marbjerg, Høje-Tåstrup – ort i Høje-Tåstrups kommun, Danmark
 Marbjerg, Ålborg – kulle i Ålborgs kommun, Danmark